Die Virginia National Bank Men’s Pro Championship 2010 war ein Tennisturnier, welches vom 1. bis 7. November 2010 in Charlottesville stattfand. Es war Teil der ATP Challenger Tour 2010 und wurde in der Halle auf Hartplatz ausgetragen.

Robert Kendrick gelang es, sowohl die Einzelkonkurrenz als auch mit seinem Partner Donald Young die Doppelkonkurrenz zu gewinnen. In beiden Fällen war er ungesetzt in den Wettbewerb eingezogen. Er besiegte dabei im Einzelfinale den Qualifikanten Michael Shabaz und im Doppelfinale die an Position vier gesetzte Paarung Ryler DeHeart und Pierre-Ludovic Duclos jeweils in zwei Sätzen. Der Titelverteidiger im Einzel, Kevin Kim, schied dieses Jahr bereits in der ersten Runde aus. Die Vorjahressieger im Doppel, Martin Emmrich und Andreas Siljeström, traten nicht zur Titelverteidigung an.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Turnierplan Einzel auf der ATP Homepage (PDF-Datei; 77 kB)
 Turnierplan Doppel auf der ATP Homepage (PDF-Datei; 35 kB)
 Turnierplan Qualifikation Einzel auf der ATP Homepage (PDF-Datei; 35 kB)

ATP Challenger Tour 2010
Tennisturnier in Charlottesville